Aardrijkskunde
Conte (Frankrijk), gemeente in het Franse departement Jura
Conte (rivier),rivier in Costa Rica

Personen met de achternaam Conte
Giuseppe Conte. Italiaans premier
Nicola Conte, Italiaans diskjockey, muziekproducent en gitarist
Paolo Conte,  Italiaans zanger, componist en tekstschrijver
Richard Conte, Amerikaans acteur
Antonio Conte, Italiaans voetballer/trainer

Zie ook 
Conté
Conti